Ivan Hansen er navnet på flere personer:

 Ivan Hansen (DKP) (født 1918) – tidligere borgmester i Københavns Kommune, valgt for Danmarks Kommunistiske Parti
 Ivan Hansen (Socialdemokraterne) (født 1951) – borgmester i Sorø Kommune, valgt for Socialdemokraterne